Invalidenrente steht für:

 Invalidenrente im Sinne der ersten Säule des Schweizer Drei-Säulen-Systems, siehe Invalidenversicherung (Schweiz)
 Invalidenrente im Sinne der zweiten Säule des Schweizer Drei-Säulen-Systems, siehe Invalidität (berufliche Vorsorge in der Schweiz)
 Invalidenrente nach DDR-Recht
 Erwerbsminderungsrente, siehe Verminderte Erwerbsfähigkeit#Erwerbsminderungsrente